Cilli – nome alternativo della città di Celje (Slovenia)
Čilli – fiume della Sacha-Jacuzia (Russia)
Alessandro Cilli – sacerdote italiano
Romualdo Cilli – architetto italiano